Foulon ou foulonnier : artisan ou ouvrier qui foule des draps.
 Foulon : bâtiment (le plus souvent un moulin à eau) où l'on foulait les draps.

Patronyme 
 Abel Foulon ou Foullon (1514-1563), maître des monnaies sous le roi Henri II ;
 Benjamin Foulon (ou Foullon) (1551-1612) un portraitiste français ;
 Célia Foulon (née en 1979), rameuse d'aviron française ;
 Dorian Foulon (né en 1998), coureur cycliste handisport français ;
 Emmanuel Foulon (né en 1871), archer belge ;
 Jérôme Foulon (né en 1971), ancien joueur de football professionnel français ;
 Jérôme Foulon, acteur et réalisateur français ;
 Joseph Foullon de Doué (1715-1789), administrateur français de l'Ancien Régime ;
 Joseph-Alfred Foulon (1823-1893), cardinal français, archevêque de Lyon ;
 Robert Foulon (1883-1973), syndicaliste français ;
 Roger Foulon (1923-2008), écrivain belge ;
 Yves Foulon (1958-), maire d'Arcachon et député français.

Voir aussi 
 Chardon à foulon ou « cardère sauvage », espèce de plante de la famille des Dipsacaceae.
 Oulches-la-Vallée-Foulon, commune française située dans le département de l'Aisne.
 Terre à foulon ou « argile smectique »,  terre-argile aux vertus particulières.
 

Homonymie de patronyme